Wernsdorf (Tsjechië), Duitse naam van Veřovice in Tsjechië
Wernsdorf (Saalburg-Ebersdorf), ortsteil in Saalburg-Ebersdorf, Thüringen, Duitsland
Wernsdorf (Winterberg), Wüstung in Noord-Rijn-Westfalen